Карлос Шерман (, 25 октября 1934 — 4 марта 2005) — родившийся в Уругвае белорусский переводчик с испанского, писатель, борец за права человека и почетный вице-президент белорусского ПЕН-клуба (международной ассоциации писателей, целью которой является является защита писательских прав, борьба за свободу слова и личности). Шерман перевел на испанский произведения нескольких белорусских писателей и поэтов (таких как Якуб Колас, Янка Купала, Рыгор Бородулин, Василь Быков), на белорусский и русский — произведения Лорки, Неруды и многих других, писал стихи на испанском.

Биография 
Шерман родился в Монтевидео, столице Уругвая. Его отец был еврейским иммигрантом из  Западной Белоруссии, а мать была индианкой. Он вырос в Аргентине, изучал филологию в Национальном институте имени М. Морена в Буэнос-Айресе с 1951 по 1956 годы и там же начал свою карьеру писателя. Он дружил с поэтом Пабло Неруда. Работал в издательстве «Лосада» (1954—1956), в 1955 году он стал главным редактором газеты «Mi Pueblo».

В 1956 под воздействием советской пропаганды его отец решил вернуться в Белоруссию (тогда Белорусская ССР) всей семьёй. Там Шерман сначала работал токарем на спичечной фабрике, старшим продавцом книжного магазина в Пинске Брестской области (1956—1962), внештатным переводчиком, а затем в качестве переводчика и библиотекаря (с 1964 библиограф, с 1977 года заведующий редакционно-издательским сектором Фундаментальной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук БССР). С 1980 посвятил себя литературной деятельности.

В конце 1980-х Шерман начал кампанию по учреждению Белорусского центра международной писательской правозащитной организации ПЕН, и после создания центра был его вице-президентом до 2001 года, когда был вынужден уйти в отставку из-за проблем со здоровьем.

Шерман умер в больнице Норвегии на 71 году жизни. Отпевание и прощание с ним состоялось 10 марта 2005 года в католическом соборе норвежского городка Кристиансанн, где семья жила последние годы. После этого тело было кремировано, и прах Карлоса Шермана перевезен в Белоруссию.

Творчество 
В Аргентине Шерман публиковался с 1952 года, в русской периодике Белоруссии — с 1964, на белорусском языке — с 1975. С испанского на русский перевел роман  «Чёрный загон» (журнал «Нёман», 1967), роман Г. Гарсиа Маркеса «Осень патриарха» (вместе с В. Тарасом, журнал «Нёман», 1977), на белорусский — произведения разных авторов, в том числе Николаса Гильена, Габриэля Гарсиа Маркеса, ,  , Габриелы Мистраль, составил антологию современной кубинской поэзии.

В его переводе с белорусского на испанский вышли книги стихов и прозы более 10 авторов, в том числе:
 избранные произведения Янки Купалы и Якуба Коласа «Папараць-кветка» (1982)
 произведения А. Кулешова «Мая Бесядзь» (1976)
 Р. Бородулина «Чорны вол маёй трывогі» (1985)
 роман И. Чигринова «Плач перепёлки» (1988)
 повести Василя Быкова «Дожить до рассвета» (1980), «Обелиск» (1984), «В тумане» (1989) и другие.

Произведения Карлоса Шермана:
 поэма «Дождь в Королищевичах» (перевод с испанского Р. Бородулина, 1984)
 сборник стихов «Сны» (перевод с испанского Р. Бородулина и В. Сёмухи, 1989)
 сборник литературно-критических эссе «Тайны почерка» (1995)
 поэма «Направления света» (на испанском и в переводах В. Рич на английский, Р. Бородулина на белорусский, И. Бурсова на русский, 2000)
 воспоминания

Он был членом Союза белорусских писателей (с 1979) и членом Международной ассоциации литературных критиков.

Примечания

Ссылки 
 
 
ПрайдзіСвет 

Писатели по алфавиту
Белорусские писатели
Писатели Белоруссии
Писатели СССР
Писатели Уругвая
Переводчики Уругвая
Правозащитники
Библиографы XX века
Похороненные в Белоруссии
Члены Союза белорусских писателей
Члены ПЕН-клуба
Белорусское зарубежье:Персоналии
Многоязычные писатели